Ви́шенка — топоним:

Населённые пункты 
Белоруссия
 Вишенка — деревня в Червенском районе Минской области.
 
Россия
 Вишенка — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Вишенка — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Вишенка — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Вишенка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.

Украина
 Вишенка (Литинский район) — село в Литинском районе Винницкой области.
 Вишенка (Львовская область) — село в Мостисском районе Львовской области Украины.
 Вишенка (Хмельницкий район) — село в Хмельницком районе Винницкой области.

Реки 
 Вишенка (река) — река в Самборском и Мостисском районах Львовской области.

См. также 
 Вишня (значения)